Пенішкевич Дарина Іванівна (нар. 13 січня 1939 р., с. Шипинці, нині Чернівецький район, Чернівецька область — +5 червня 2014 р.) — український педагог.
 Пенішкевич Іван Тадейович (*12.10.1936, с. Торгановичі Старосамбірського району Львівської області) — український лікар.